Die 35. Schacholympiade 2002 der Frauen fand vom 25. Oktober bis 11. November 2002 in Bled (Slowenien) statt.

Übersicht 

Bei der 35. Schacholympiade 2002 in Bled spielten 90 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Bled wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Bled folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg1 (Buchholzwertung)
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wrtg2 (Bergersystem)
 Mittlere Buchholzwertung

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle 

Anmerkung: Tunis und Afghanistan reisten nicht an.

Weblinks 

 35th Chess Olympiad (women): Bled 2002 auf Olimpbase (englisch)

2002 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2002
Frauenschachturnier